Ion hidrógeno es distinguido en IUPAC como un término general para todos los iones de hidrógeno y sus isótopos. Dependiendo de la carga eléctrica del ion, se pueden distinguir dos tipos:

Catión (Cargado Positivamente) 

Cuando el hidrógeno pierde su electrón, se forman los siguientes cationes:

 Hidrón: nombre general referido al ion positivo de algún isótopo de hidrógeno (H+)
 Protón: 1H+ (más correctamente, el catión del protio)
 Deuterón: 2H+, D+
 Tritio: 3H+, T+
Además, los iones generados por la reacción de estos cationes con agua, así como sus hidratos son llamados iones hidrógeno:

 Ion hidronio: H3O+
 Catión Zundel: H5O2+
 Catión Eigen: H9O4+

Los dos últimos desempeñan un papel importante en el salto de protones de acuerdo con el mecanismo de Grotthuss.

En relación con los ácidos, los iones de hidrógeno normalmente se refieren al ion hidronio.

Anión (cargado negativamente) 
 Artículo principal: Anión hidrógeno.

Los aniones hidrógeno se forman cuando adquiere electrones adicionales:

 Hidruro: nombre general referido al ion negativo de algún isótopo de hidrógeno
 Deuteruro: 2H-, D-
 Tritiuro: 3H-, T-

En química orgánica, un átomo de hidrógeno en una molécula es a menudo nombrado simplemente como un protón. El anión hidrógeno juega un importante papel en física cuántica.

Véase también 
 Ácido
 pH
 Base (química)

Referencias

Enlaces externos 

Hidrógeno